Gebouw
 Studio Aalto, voormalige studio van Alvar Aalto in Helsinki
 Villa Aalto, voormalig woonhuis van Alvar Aalto in Helsinki

Museum
 Alvar Aalto-museum, museum gewijd aan Alvar Aalto in Jyväskylä

Personen met de achternaam Aalto
 Aino Aalto, Fins ontwerpster
 Alvar Aalto, Fins modernistisch architect en industrieel ontwerper
 Ossi Aalto, Fins jazzdrummer en bandleider
 Saara Aalto, Fins zangeres

Onderwijs
 Aalto-universiteit, Een universiteit in Helsinki